Vinding kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vinding (Ådum Sogn) – en bebyggelse i Ådum Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Vinding (Vejle) – et sogn i Vinding Sogn, Vejle Kommune
 Vinding (Silkeborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vinding Sogn, Silkeborg Kommune
 Vinding (Herning Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vinding Sogn, Herning Kommune